The Scarlet Letter, een roman uit 1850 van Nathaniel Hawthorne
Verfilmingen die daarop zijn gebaseerd:
The Scarlet Letter (1908), een film van Sidney Olcott
The Scarlet Letter (1911), een film van Joseph W. Smiley
The Scarlet Letter (1913), een film van David Miles
The Scarlet Letter (1917), een film van Carl Harbaugh
The Scarlet Letter (1922), een film van Challis Sanderson
The Scarlet Letter (1926), een film van Victor Sjöström
The Scarlet Letter (1934), een film van Robert G. Vignola
The Scarlet Letter (1979), een televisieserie
The Scarlet Letter (1995), een film van Roland Joffé